D3 Media — российская анимационная студия (компания), располагавшаяся в Москве, занимающейся мультипликацией.

История 
Компания основана в 2010 году. До основания компании, Барунков работавший на Украине в разработке видеоигр перебрался в столицу, чтобы основать там свою же студию. Собрав команду, он запустил несколько проектов. На запуск студии он потратил 100 тыс. долларов.

Также, у них имеется свой собственный канал на Youtube (по  канал называется «io»), на котором они собственно выкладывали свои проекты. Некоторые выкладывали через час после запуска того или иного проекта на 2x2. Последний проект при поддержке D3 media был выложен в мае 2016 года, назывался он «Разведчики»

В начале 2011 года, студия подписала контракт с телеканалом 2x2. В феврале вышла первая серия «School 13» под названием «Basic Instinct of Survival» (с англ. Основной инстинкт выживания) при поддержке D3. А 5 июля того же года вышла в эфир вторая серия The Story of Two Hitchhikers (с англ.История двух автостоперов). Так же последний от студии проект «Разведчики» был показан по тому-же телеканалу в мае 2016 года.

Банкротство 
К сентябрю 2011-го работа студии была заморожена из-за финансовых проблем. Многие сотрудники написали о прекращении работы, из-за долгих не выплат заработной платы. Но некоторые сотрудники остались — как Дмитрий Меньшиков создатель «Школы 13». Работодатель продолжал ему арендовать квартиру и выплачивать деньги. Через 2 года ООО «ДЗ МедиаГрупп» была признана банкротом (долги данного юридического лица превышали 10 млн руб.). Окончательно студия закрылась в 2014 году.

Руководство 
 Генеральный директор — Александр Морев

 Управляющий партнёр — Вика Мотина

 Исполнительный директор — Владислав Алексеев

 Креативный директор — Игорь Брусенцев

Работы

Сериалы 

Также компания планировала выпустить 2 полнометражных фильма, таких как «Мастер и Маргарита» (совместно с «Союзмультфильмом») и «На краю света», которые должны появиться в 2013. А также был в планах сериал «Бо и Су» на который «Фонд Кино» выделил 1,4 млн руб. Но все эти проекты были замороженными из-за финансовых проблем в компании.

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультипликационные студии России